Christian Wüster ist der Name folgender Personen:
* Christian Wüster (Mediziner) (* 1958), deutscher Endokrinologe und Osteologe
 Christian Wüster (Dramatiker) (* 1984), deutscher Dramatiker